Rancho de los Vásquez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rancho de los Vásquez, San José del Progreso, ort, Oaxaca, 
 Rancho de los Vásquez, Juchitán de Zaragoza, ort, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar